«Близкие друзья» — название ряда фильмов и сериалов:

 Близкие друзья () — британский телесериал 1999 года.
 Близкие друзья () — американо-канадский ремейк британского сериала (2000—2006).
 Близкие друзья (Сезон 1)
 Близкие друзья (Сезон 2)
 Близкие друзья (Сезон 3)
 Близкие друзья (Сезон 4)
 Близкие друзья (Сезон 5)
 Близкие друзья — саундтрек к американской версии шоу «Близкие друзья».
 Близкие друзья () — индийский фильм, выпущенный в Болливуде в 2008 году.

См. также